gbn – codice ISO 639-3 della lingua mo'da